Пе́дру де Эшкобáр (), или Пе́дро де Эскобáр (; около ,  — после , ) — первый значительный португальский композитор в истории португальской музыки, произведения которого дошли до настоящего времени. Автор эпохи Возрождения и один из виртуозных полифонистов Пиренейского полуострова значительную часть жизни творил в Испании. По одной (более распространённой) точке зрения, композитор Педро де Эскобар идентичен композитору Педру де Порту (, ). По другой (более поздней) точке зрения, де Эскобар и де Педру – два разных автора.

Жизнь и творчество 

Эшкобар (в современном португальском произношении) или Эскобар (в испанском произношении) — фамилия испанского происхождения, представители которой осели в Португалии во времена Афонсу V. 

Был одним из шести композиторов Пиренейского полуострова, сочинявших мессы в XVI веке, и одним из шести капельмейстеров кафедральных соборов Испании того времени. На основании указаний Жуана де Барруша (1549) и Диогу Барбозы Машаду из «Лузитанской библиотеки» (1752) вплоть до середины или конца XX века было распространено мнение, что имена «Педру де Эшкобар» и «Педру ду Порту» относятся к одному и тому же музыканту времён Католических королей. Несмотря на высказывание некоторого сомнения в публикации 1960 года, как в ней, так и в последнем издании Музыкального словаря Гроува музыковед Р. Стивенсон не исключал возможности отождествления Педру де Эшкобара с Педру ду Порту. 

Гипотезу о двух разных композиторах в XXI веке поддержали Х. Р. Хименес  и Ф. Вилануэва Серрано . В новом издании важного источника португальской светской музыки XVI века, так называемого «Парижского песенника» (F-Peb Masson 56), авторство Эскобара в двух вильянсико (№ 8 и № 20) редактор издания Н. Раймунду поставил под сомнение.

Известные музыкальные источники времён Католических королей относят к авторству Эшкобара (, , ) 25 полифонических религиозных сочинений на латинском языке, среди которых первая Missa pro defunctis, и 18 вильянсико на испанском языке, из которых 2 религиозных и 16 светских. В кодексе из Тарасоны Порту обозначен только автором Магнификата (E-TZ, libro de atril 2-3), а автором других композиций — Эшкобар. Согласно хранящимся в Севильском кафедральном соборе документам, Педру де Ешкобар прибыл в Севилью из Португалии в июне 1507 года и пробыл там капельмейстером до конца 1513 или начала 1514 года.

С другой стороны, имя композитора Педру ду Порту встречается в документах как королевского двора Изабеллы I Кастильской, так и королевских дворов Мануэла I и его сына Жуана III. Педру ду Порту получил фамилию от названия города Порту (Oporto sic! в устаревшей орфографии), где родился — Педру из Порту, и данное имя свидетельствует о не знатном происхождении. Значительную часть жизни провёл в Испании. Преподавал музыку, служил капельмейстером в Севильском кафедральном соборе и в Капелле Католических королей, где его сочинения завоевали известность. С 1489 по меньшей мере по 1497 год, или до 1499 года был певчим в хоре придворной капеллы Изабеллы I Кастильской, где был единственным португальцем.

Согласно документам королевской канцелярии Португалии, Педру ду Порту в 1521 и в 1524 годах занимал должность капельмейстера при капелле кардинала Афонсу Португальского, сына португальского короля Мануэла I. В августе 1521 года по случаю отъезда Беатрисы Португальской, дочери Мануэла I, к мужу Карлу III в Лиссабоне состоялся грандиозный праздник с постановкой зрелищного представления трагикомедии Жила Висенте «Кортеж Юпитера» (Côrtes de Jupiter). В ходе действия праздничного представления перед отплытием дочери Мануэла Счастливого в Ниццу для обеспечения безопасности корабля на море был создан почётный кортеж с участием Провидения, Юпитера, Венеры, Солнца, Луны, Планет, Четырёх Ветров и Заколдованной Мавританки. Жители Лиссабона превратились в рыб разных пород. При описании кортежа Солнце упоминает композитора Перу ду Порту среди персонажей рыб и воспроизводит его стих на испанском языке: «Я, Перу — маленький морской угорь»:
 Com elles Pero do Porto 
 Em figura de çafio,
 Meio congro deste rio,
 Cantando mui sem conforto:
 «Yo me soy Pero çafio».
Драматург описывает композитора как руководителя хора, высокого и худого (длинного, как угорь?). По мнению Стивенсона, слова Солнца свидетельствуют о том, что Педру ду Порту был ведущим музыкантом королевства Португалия. В финале «Кортежа Юпитера» Планеты и Знаки Зодиака исполняют романс (тип средневековой баллады) Niña era la iffanta. Сокращённый текст этого романса с музыкальной нотацией был записан без указания имени автора под № 22 в «Лиссабонском кансионейру». Вероятность того, что автором Ninha era la infanta был Педру де Эшкобар/Педру ду Порту нет возможности ни документально подтвердить, ни опровергнуть.

В королевской канцелярии Португалии имеются свидетельства о том, что до 7 июля 1522 года Педру ду Порту руководил хором мальчиков королевской капеллы. 
Ещё одну свою пьесу Auto da Cananea (1534) Жил Висенте завершил пением мотета Clamabat autem mulier Chananea: «E cantando Clamavat autem, se acaba o dito auto». Среди произведений большую славу получил мотет Clamabat autem Jesus. Поэтому Жуан де Барруш в главе 7 Antiguidades de Entre Douro, e Minho назвал композитора «принцем мотетов» (o Principe dos Motetes).

Впоследствии находился в Эворе во время пребывания там королевского двора и заслужил большое уважение Жуана III. Последнее упоминание Педру ду Порту в португальских источниках относится к 1535 году. В королевской канцелярии Португалии найден документ о выплате Жуаном III дочерям Перу ду Порту, Изабелле и Катерине Гуарсеш (Guarces) 5000 реалов в 1554 году. При этом упоминается, что Перу ду Порту был племянником Жуана Гарсеша, рыцаря королевского дома Жуана III. Вилануэво допускает возможность, что в данном случае речь идёт не о композиторе, а о другой личности.

Стивенсон отметил, что в своих мессах, мотетах и светских произведениях Эшкобар развивал три различных стиля. В светских сочинениях композитор использовал только испанские тексты. Известен как вероятный автор первого реквиема на Пиренейском полуострове.

Сочинения 
Ниже представлен список произведений в алфавитном порядке (в скобках — количество голосов), согласно с указанным Робертом Стивенсоном перечнем с сохранением орфографии источника:
 с текстами на латинском языке
 Alleluia: Caro mea (3)
 Alleluia: Primus ad Sion (3)
 Asperges (2 версии для 3-х и 4-х голосов)
 Ave maris stella (2 версии)
 Clamabat autem mulier Chananea (4)
 Deus tuorum militum (4)
 Domine Jesu Christe (4)
 Exultet coelum laudibus (4)
 Felix per omnes (4)
 Hostis Herodes (4)
 Iste confessor (4)
 Jesus Nazarenus (не завершено)
 Memorare piissima (4)
 Missa (4)
 Missa pro defunctis (4)
 Missa Rex virginum (Kyrie — Эшкобар; Gloria и Credo — Пеньялоса, Франсиско де; Sanctus — Педро Эрнандес; Agnus — А. Перес Далуа) (4)
 Missa Rex virginum (Sanctus и Agnus — Эшкобар; Kyrie, Gloria и Credo — Аншиета) (4)
 O Maria mater pia (3)
 Salve Regina (4)
 Sub tuum presidium (3)
 Stabat mater dolorosa (4)
 Veni redemptor (4)
 с текстами на испанском языке светского содержания 
все нижеуказанные композиции за указанным исключением относятся к жанру светского вильянсико и все они представлены в Cancionero de Palacio:
 Coraçón triste, sofrid (3)
 El dia que vy Pascuala (3)
 Gran plaser siento yo (4)
 Las mis penas, madre (4)
 Lo que queda es lo seguro (3)
 No devo dar culpa a vos (3)
 No pueden dormir mis ojos (4)
 Nuestr’ ama, Minguillo (3)
 O alto bien (3, религиозный)
 Ora sus, pues qu’ansi es (4)
 Ojos morenicos (3)
 Pásame, por Dios, varquero (3)
 Paséisme aor’allá, serrana (3, 4)
 Quedaos, adiós (4)
 Secáronme los pesares (3)
 Vençedores son tus ojos (3)
 Virgen bendita sin par (4, религиозный)
В своём перечне Стивенсон не указал версию вильянсико Paseisme ahora allá, serrana для 4-х голосов.

Записи 
 1989 — Motets, Hymns, Missa Pro Defunctis — Quodlibet. CRD Records – 3450
 1998 — Requiem — Ensemble Gilles Binchois / Dominique Vellard (тенор). Virgin Veritas – 7243 5 45328 2 5

Примечания

Литература 
 
  (дипломная работа выпускника в Новом университете Лиссабона)

Ссылки 
 
 
  — Gérard Lesne & Ensemble CIRCA 1500 & Nancy Hadden. O Lusitano (Portuguese vilancetes, cantigas and romances). Запись 1992.

Музыка Португалии
Композиторы XV века
Композиторы XVI века
Композиторы Испании
Композиторы Португалии
Музыканты Португалии